Rāstgordān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rāzgardān, ort, Markazi, 
 Rāst Kordān, ort, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar